Termin  ima više značenja.

 3-Heksuloza-6-fosfatna sintaza, enzim
 Hantavirus